Dividida em várias etapas, a edição 2009 da Liga Sul de Rugby conta com a participação de cinco equipes:
Curitiba Rugby Clube - PR
Charrua Rugby Clube - RS
Desterro Rugby Clube - SC
Farrapos Rugby Clube - RS
San Diego Rugby Club - RS

Estatísticas da Edição 2009 - Masculino 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Tabela de jogos

Ligações externas 
 Tabela da liga na Rugby Mania

Liga Sul de Rugby
Rugby de 2009 no Brasil‎